Holdenried ist

ein Familienname:
 Georg Holdenried (1905–1965), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter der Kommunistischen Partei Deutschlands

ein Ortsname:
 Holdenried (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Holderied
 Holdenrieder